Коллекция (от  — собирание, сбор) — систематизированное собрание предметов, объединённое по какому-то конкретному признаку, имеющее внутреннюю целостность и принадлежащее конкретному владельцу — частному лицу, организации, государству.
Примеры
 Балдинская коллекция
 Дзиковская коллекция
 Зоологическая государственная коллекция Мюнхена
 Коллекции Гербария Московского университета (Немонтированные коллекции в Гербарии Московского университета)
 Коллекция автомобилей Брежнева
 Коллекция достопримечательностей Российской империи
 Коллекция Пегги Гуггенхайм
 Коллекция семян культурных растений Вавилова
 Коллекция современного религиозного искусства
 Коллекция Филиппи
 Коллекция Фрика
 Метеоритная коллекция Российской академии наук
 Музей императорских коллекций (Токио)
 Музей личных коллекций
 Музей фотографических коллекций
 Новая коллекция

В филателии 
Коллекция в филателии — систематизированное собрание филателистических материалов, включая почтовые марки и другие знаки почтовой оплаты, почтовые штемпели и т. д. (см. Виды филателистических коллекций).

Примеры
 Коллекция Таплинга
 Коллекция Шелли
 Филателистические коллекции Британской библиотеки

В информатике 
Коллекция в программировании — абстрактный тип данных, содержащий в себе несколько значений одного или различных типов, и позволяющий обращаться к этим значениям.
 Коллекция eMule — открытый формат файлов, предназначенный для описания ссылок на файлы для загрузки по протоколам eDonkey, Gnutella2, HTTP, FTP и т. п.
 Коллекция RetroShare — открытый формат файлов на основе XML, предназначенный для описания ссылок на файлы для загрузки по протоколу сети RetroShare.
 Коллекция Shareaza — открытый формат файлов на основе XML, предназначенный для описания ссылок на файлы для загрузки по протоколам Gnutella2, Gnutella и eDonkey.

См. также 
 Восточная коллекция — журнал
 Золотая коллекция 1987—2001
 Коллекционирование
 Стандарт-Коллекция
 Энтомологическая коллекция

Примечания